Герб города Жукова и Жуковского района Калужской области Российской Федерации.

Герб утверждён Постановлением Представительного Собрания муниципального образования «Жуковский район» № 83 от 28 октября 1998 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера № 320.

Описание герба 

«В лазоревом, зелёном, червлёном поле, разделённом двумя узкими волнистыми серебряными поясами, золотое изображение Святого Великомученика Георгия Победоносца в таковых же доспехах и приволоке (мантии), скачущего влево на золотом коне и поражающего золотым копьём с крестом на рукоятке обращённого и обернувшегося золотого дракона в оконечности щита».

Символика герба 
Святой Георгий в гербе символизирует место рождения полководца Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Г. К. Жукова (деревня Стрелковка Калужской области) и его вклад в победу в Великой Отечественной войне, а серебряные пояса — реки Протву и Нару.

История герба 
Герб разработан при содействии Союза геральдистов России.

Авторы герба: идея — Е. Демин (Жуков), В. Коротков (Жуков), К. Мочёнов (Химки); художник — Р. Маланичев (Москва).

См. также 
 Гербы районов Калужской области
 Гербы населённых пунктов Калужской области

Примечания

Ссылки 
 К. Мочёнов, Ю. Коржик «Гербы современной России». Гербы областей, районов, городов, поселков и сел внесенные в ГГР РФ, разработанные при участии Союза геральдистов России с 1992 по 2004 гг. / Справочник. — М.:"Гербы и флаги", 2005. — 296 с., ил.\
 Гербы и флаги Калужской области, прошедшие регистрацию при участии Союза геральдистов России 

Жуковский район Калужской области
Ж
Жуков
Гербы районов России
Гербы с изображением Георгия Победоносца